Epinac kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Epiniac, departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne, 
 Épinac, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté,